balog népiesen, régiesen balkezes
 Balogh vagy Balog, régi magyar családnév
Földrajz
 Szlovákia
 Feketebalog (szk. Čierny Balog), település a Besztercebányai kerület Breznóbányai járásában
 Vámosbalog (szk. Veľký Blh), település a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában, Alsó- és Felsőbalog egyesítése
 Alsóbalog (szk. Nižný Blh), Vámosbalog része
 Felsőbalog (szk. Vyšný Blh), Vámosbalog része
 Ipolybalog (szk. Balog nad Ipľom), település a Besztercebányai kerület Nagykürtösi járásában

 Balog, folyó